U sezoni 1981./82. rukometni prvak Jugoslavije je postala momčad Metaloplastike iz Šapca.

1. savezna liga 

 Izvori: 
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985.

1.B liga

Zapad 

 Izvori: 
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985. 
 50 godina rukometa u Rijeci: 1954. – 2004. 
 derventskim-korzom.blogspot.com

2. savezna liga

Zapad 

 Izvori: 
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985. 
 50 godina rukometa u Rijeci: 1954. – 2004. 
 Splitske ruke pune baluna : 60 godina Rukometnog kluba Split

IV. rang prvenstva

Hrvatska 
Završnica republičkog prvenstva igrana po dvostrukom kup-sustavu uz sudjelovanje četiri momčadi.

 Izvori: 
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985.

Hrvatska regionalna liga - Istok 

  1. Slatina
  2. Elektra Osijek
  3. Valpovka Valpovo
  4. Požega
  5. Đakovo
  6. Đurđenovac
  7. Metalac Osijek
  8. Pasavac Štivica
  9. Lokomotiva Vinkovci
 10. Šparta Beli Manastir
 11. Partizan Našice
 12. Borovo (Borovo - Vukovar)
 Izvori: 
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985.

Hrvatska regionalna liga - Zapad 

  1. Senj
  2. Rudar Labin
  3. Crikvenica
  4. Turnić Rijeka
  5. Matulji
  6. ITU Triko Novigrad
  7. Selce
  8. Pećine Rijeka
  9. Poreč
 10. Rijeka
 11. Kanfanar
 12. Goranin Delnice
 Izvori: 
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985. 
 50 godina rukometa u Rijeci: 1954. – 2004. 
 50 godina rukometa na Labinštini

Hrvatska regionalna liga - Sjever 

  1. Moslavina Kutina
  2. Rudar Rude
  3. Jugoturbina Karlovac
  4. INA Sisak
  5. Čakovec
  6. Daruvar
  7. Slavijatrans Petrinja
  8. Virovitica
  9. Hidroelektra Zagreb
 10. Partizan Vidovec
 11. Jedinstvo Zagreb
 12. Metalac Sisak
 Izvori: 
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985.

Hrvatska regionalna liga - Jug 

 Izvori: 
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985. 
 RK Kaštela Adriachem - 50 godina rukometa u Kaštel Gomilici 
 RK Hrvatski Dragovoljac - 50 godina rukometa u Dugom Ratu 
 50 godina rukometa u Vodicama i 45 godina rukometnog kluba 
 RK Hrvatski Dragovoljac Dugi Rat 
 RK Solin - 50 godina rukometa u Solinu

Peti i niži rangovi

Hrvatska

Srednjodalmatinska liga 
Peti rang natjecanja

 Izvori:  
 RK Kaštela Adriachem - 50 godina rukometa u Kaštel Gomilici 
 RK Solin - 50 godina rukometa u Solinu

Izvori 
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985., Rukometni savez Hrvatske, Zagreb, 1986.
 Petar Ogurlić: 50 godina rukometa u Rijeci: 1954. – 2004., Rijeka, 2005.
 Jurica Gizdić:RK Kaštela Adriachem - 50 godina rukometa u Kaštel Gomilici, Kaštel Gomilica, 2008.
 derventskim-korzom.blogspot.com, Derventski rukomet osamdesetih godina (sa tablicama i novinskim isječcima), pristupljeno 10. veljače 2014.
  

1981-82